Mathumo ist der Familienname folgender Personen:
 Godwin Mathumo (* 1978), botswanischer Badmintonspieler
 Simisani Mathumo (* 1991), botswanischer Fußballspieler